Manobra de Kristeller - técnica obstétrica.
 Paul Oskar Kristeller (1905-1999) - filósofo alemão.